Winesap, almafajta
 Winesap, kísértetváros Washington államban